Bitwa pod Raciborzem (1108) – bitwa między wojskami polskimi i morawskimi
 Bitwa pod Raciborzem (1241) – bitwa między wojskami polskimi i tatarskimi

Zobacz też:
 Walki o Racibórz (1945) – zajęcie miasta przez Armię Czerwoną pod koniec II wojny światowej